Borne Sulinowo – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Borne Sulinowo
 Borne Sulinowo – gmina miejsko-wiejska w powiecie szczecineckim, siedzibą gminy jest miasto Borne Sulinowo
 Borne Sulinowo – nieczynna stacja kolejowa w Bornem Sulinowie, w powiecie szczecineckim, w województwie zachodniopomorskim